Carlos Alberto Santos (futebolista)
 Carlos Alberto Santos (pintor)
 Carlos Alberto Santos da Silva

Desambiguações de antropônimos